Az 1957-es Tour de France volt a 44. francia körverseny. 1957. június 27-e és július 20-a között rendezték. A verseny előtt kérdésessé vált a televíziós közvetítés a rendezőség és a tévétársaság közötti vita miatt, az utolsó pillanatban született megegyezés. Szélsőséges időjárás jellemezte a versenyt, az első hat szakasz végére a 120 indulóból 83 maradt a nagy hőség miatt, a tizenhatodik, hegyi szakaszt hideg, jégeső és köd tette veszélyesé, Nello Lauredi csuklóját törte, Stanislas Bober vállsárülést szenvedett. Alex Virot francia sportújságíró motorral bukott és sérüléseibe belehalt.

Az újjászervezett francia csapat Jacques Anquetil vezetésével nyerte meg a Tour de Francet.

Szakaszok

Végeredmény

Egyéni verseny

Pont verseny

Hegyek királya

Csapatverseny

Külső hivatkozások 
 A verseny végeredménye 
 Emlékezés a bajnokokra 

Tour
Tour de France